Cominois – abitanti di Comines-Warneton
Cominois – abitanti di Comines